Osoby o tym nazwisku:
 Janusz Mierczyński – polski matematyk
 Stanisław Mierczyński – polski etnograf muzyczny, kompozytor, skrzypek, taternik
 Wojciech Mierczyński – polski urzędnik, poseł na Sejm